Мохамед Абокер (, ) — сомалийский легкоатлет, выступавший в беге на средние дистанции. Участник летних Олимпийских игр 1972 года.

Биография 
Мохамед Абокер родился 4 июня 1946 года.

В 1972 году вошёл в состав сборной Сомали на летних Олимпийских играх в Мюнхене. В беге на 800 метров был дисквалифицирован в четвертьфинале. В беге на 1500 метров занял последнее, 10-е место в четвертьфинале, показав результат 3 минуты 59,5 секунды и уступив 18 секунд попавшему в полуфинал с 5-го места Ульфу Хёгбергу из Швеции. 

Был первым в истории знаменосцем сборной Сомали на церемонии открытия Олимпиады.

Личный рекорд 

 Бег на 800 метров — 1.51,3 (1973)

Примечания 

Бегуны на средние дистанции Сомали
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1972 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 1972 года